Skaw (Unst), poblat situat a l'illa d'Unst, a l'arxipèlag de les Shetland.
 Skaw (Whalsay)